Lituus ist

 ein Amtszeichen in der römischen Antike, siehe Lituus (Stab)
 ein antikes Musikinstrument, siehe Lituus (Musikinstrument)
 eine geometrische Kurve, siehe Lituus-Spirale